Лора Энгельштейн (, род. 27 июня 1946 года) — американский историк, специализирующийся на истории России.

Биография 

В 1976 году Лора Энгельштейн защитила докторскую диссертацию в Стэнфордском университете. После этого она начала преподавать в Корнеллском университете. В 1982 году вышла её первая книга «Москва, 1905 год. Организация рабочего класса и политический конфликт».

В 1985 году Лора Энгельштейн стала профессором в Принстонском университете. В 1992 году она выпустила вторую свою книгу «Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX—XX веков».

В 2002 году Лора Энгельштейн стала почётным профессором Йельского университета. В 2009 году она издала книгу «Славянофильская империя: нелиберальный путь имперской России». В 2018 — «Россия в огне: война, революция и гражданская война, 1914–1921».

Лора Энгельштейн получила награды от Фонда Гуггенхайма, Международного центра ученых-исследователей имени Вудро Вильсона, Национального гуманитарного центра и Центра ученых и писателей при Нью-Йоркской публичной библиотеке. Она является членом Американской академии искусств и наук и членом-корреспондентом Британской академии.

Библиография

На русском языке 
 
  

Историки США
Исследователи гомосексуальности
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Принстонского университета
Специалисты по истории России